Karl Rahner (1904-1984), prêtre jésuite, écrivain et professeur de théologie allemand ;
 Hugo Rahner (1900-1968), jésuite et un théologien allemand.